Васи́лий Дми́триевич Попо́в:
 Попов, Василий Дмитриевич (1819—1868) — русский врач, доктор медицины.
 Попов, Василий Дмитриевич (ок. 1878 — не ранее 1926) — богослов, экстраординарный профессор Киевской духовной академии. 
 Попов, Василий Дмитриевич (1921—1997) — советский социолог, доктор философских наук, профессор Уфимского государственного авиационно-технического университета.
 Попов, Василий Дмитриевич (род. 1935) — сталевар Череповецкого металлургического завода, депутат Верховного Совета СССР седьмого и восьмого созывов.